Ма Буфан — був відомим мусульманином полководцем у Китаї в епоху Китайської республіки, керуючи провінцією Цинхай.
 Буфан (補方, також буцзи кит. трад. 補 子, спр. 补 子, піньїнь: bŭzi, акад. буцзи) — знак розрізнення вищих і старших військових і цивільних чинів (мандаринів).